Володимир Миколайович — педагог, надвірний радник.
 Костянтин Петрович — російський композитор.